Rohan je lahko:

 Rohan (J. R. R. Tolkien), kraljestvo iz Tolkienove mitologije
 Rohan (Francija), naselje in občina v francoskem departmaju Morbihan

 Rohan (družina), francoska plemiška rodbina z ozemlja Rohana
 Henri II. de Rohan (1579-1638), francoski vojvod, pisatelj, vodja hugenotov, iz Hiše Rohan
 Benjamin de Rohan, duc de Soubise (? 1580-1642), francoski vojvoda, vodja hugenotov
 Armand-Gaston-Maximilien de Rohan de Soubise (1674-1749), kardinal, škof Strasbourga
 Louis-César-Constantin de Rohan-Guémené-Montbazon (1697-1779), kardinal, škof Strasbourga
 Charles de Rohan, prince de Soubise (1715-1787), peer in maršal Francije
 François-Armand-Auguste de Rohan-Soubise-Ventadour (1717-1756), francoski kardinal, škof Ptolomeja v Feniciji
 Emmanuel de Rohan-Polduc (1725-1797), Veliki gospodar Malteških vitezov
 Louis-René-Edouard de Rohan-Guéménée (1734-1803), kardinal, nadškof Strasbourga
 Alexandre-Louis-Auguste de Rohan-Chabot (1761-1816), francoski general
 Louis-François-Auguste de Rohan-Chabot (1788-1833), francoski kardinal
 Charles Rohan (1764-1836), avstrijski feldmaršal francoskega rodu